1551 км, 1551-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1551 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 763735
 1551 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Свердловская область). Код 259538